ESNA puede referirse a:
 ESNA European Higher Education News
 Escuela Naval del Perú (ESNA)
 Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA)